Matsuno ist der Familienname folgender Personen:

 Akinari Matsuno († 2011), japanischer Schriftsteller
 Clara Matsuno (1853–1931), deutsche Kindergärtnerin und Pionierin des japanischen Kindergartensystems
 Hirokazu Matsuno (* 1962), japanischer Politiker
 Keisuke Matsuno (* 1985), japanischer Jazzmusiker
 Rina Matsuno (1998–2017), japanische Sängerin und Schauspielerin
 Shūji Matsuno (* 1963), japanischer Badmintonspieler
 Taiki Matsuno (* 1967), japanischer Synchronsprecher und Schauspieler
 Yorihisa Matsuno (* 1960), japanischer Politiker